Måndagstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Måndagstjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 677683-151863), sjö i Bollnäs kommun,  (1,12 ha)
Måndagstjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 678112-151429), sjö i Bollnäs kommun, 
Måndagstjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (8,86 ha)
Måndagstjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,02 ha)

Se även
Söndagstjärn
Måndagstjärn
Onsdagstjärn
Torsdagstjärn
Fredagstjärn
Lördagstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn